Raji est un nom commun et un nom propre.

Patronyme 

 Azita Raji (1961-2022), diplomate américaine ;
 B. J. Raji (1986-), joueur américain de football américain.

Prénom 
 Raji Sourani (1953-), avocat et militant des droits de l'homme palestinien.

Histoire 
L'expédition de Al Raji, bataille de l'expansion de l'Islam, au cours de l’année 4 A.H du calendrier Islamique.

Langue 
 Le raji, langue tibéto-birmane parlée au Népal.

Biologie 
 Cellules de Raji, lignée cellulaire humaine cultivée en laboratoire.